Orchomenos – starożytne miasto w Arkadii
 Orchomenos – starożytne miasto w Beocji
 Orchomenos – gmina w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Tesalia-Grecja Środkowa

 W mitologii
 Orchomenos – syn Likaona, władcy Arkadii, założyciel arkadyjskiego Orchomenos